Сан-Кристобаль-де-Сеа (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Карбальино. Занимает площадь 94,44 км². Население — 2692 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Оренсе